Leger o Léger può riferirsi a:
 Barrimore Matthew St. Leger (1733-1789) – militare britannico
 Danièle Hervieu-Léger (1947) – scrittrice e docente universitaria francese
 Fernand Léger (1881-1955) – pittore francese
 Jack-Alain Léger (1947-2013) – scrittore, traduttore e musicista francese
 Jules Léger (1913-1980) – diplomatico e politico canadese
 Louis Léger (1843-1923) – scrittore e traduttore francese
 Phoebe Legere (...) – attrice cinematografica e cantante statunitense
 Test della Navetta di Léger – test usato per stimare il VO2max

Pagine correlate
Saint-Léger